Това е списък на дамски групи с най-много продадени албуми и сингли в световен мащаб. В списъка са включени само групи, които имат най-малко 50 милиона продадени копия и за които има достоверни източници, че са осъществили такива продажби.

Най-продаваните дамски групи в света 
Групи с потвърдени общо рекордни продажби от над 20 милиона.

Най-продавани сингли на дамски групи

Световни

Австралия 
Сертификати на базата само по продажби

Сертификати на базата само по продажби + при поискване дигитален стрийминг

Франция 
Сингли сертифицирани диамант (750 000 продажби) на базата само по продажби

Сингли сертифицирани златен (250 000 продажби) на базата само по продажби

Сертификати на базата само по продажби + при поискване дигитален стрийминг

Германия 
Сертификати на базата само по продажби

Сертификати на базата само по продажби + при поискване дигитален стрийминг

Япония

Нова Зеландия 
Сертификати на базата само по продажби

Сертификати на базата само по продажби + при поискване дигитален стрийминг

Южна Корея

Преди сертифициране (2010-2017)

След сертифициране (2018-настояще)

Швеция 
Сертификати на базата само по продажби

Сертификати на базата само по продажби + при поискване дигитален стрийминг

Швейцария

Великобритания 
Физически и дигитални продажби само (преди юли 2014)

Физически и дигитални продажби + при поискване дигитален стрийминг (след юли 2014)

САЩ 
Сертификати на базата само по продажби

В допълнение, следните сингли са заявени като продадени в един милион или повече копия в САЩ – обаче, те не са били сертифицирани от RIAA.

Сертификати на базата само по продажби + при поискване дигитален стрийминг

Най-продавани албуми на дамски групи

Световни

Австралия

Бразилия

Канада

Европа

Франция

Германия

Япония

Нидерландия

Южна Корея

Швейцария

Тайван

Великобритания

САЩ

Вижте също 
 Списък с най-продаваните момчешки групи
 Списък на музикантите с най-много продадени албуми
 Списък на най-продаваните сингли в световен мащаб
 Списък на най-продаваните музикални албуми в света